Пак Тхэ Сон (, род. 14 сентября 1955) — северокорейский политический деятель, председатель Верховного народного собрания и бывший заместитель председателя Трудовой партии Кореи.

В 2017 году он был избран заместителем председателя ТПК после того, как в течение 10 месяцев занимал пост председателя ЦК ТПК в провинции Пхёнан-Намдон. Пак Тхэ Сон сопровождал визит Ким Чен Ына в Японию в качестве заместителя председателя Комитета по экономическим вопросам.

В 2018 году члены ТПК посетили китайский регион Чжунгуаньцунь, где расположено множество высокотехнологичных компаний. Пак Тхэ Сон вместе с ближайшими помощники Ким Чен Ына поручили ему осмотреть это место.

В 2019 году он сопровождал Ким Чен Ына, который также посетил Китай для подготовки ко второму саммиту США—КНДР. В этом же году Пак Тхэ Сон был избран председателем Верховного народного собрания.

Он был переизбран членом ЦК на VIII съезде Трудовой партии Кореи и был избран членом Политбюро ЦК ТПК и членом ЦК ТПК.

Примечания 

Члены ЦК Трудовой партии Кореи
Депутаты Верховного народного собрания КНДР
Председатели Верховного народного собрания КНДР